Borgo (plural borghi) é uma palavra italiana, cognata do português "burgo" (e do inglês borough, do alemão Burg, do francês bourg), que designava originalmente qualquer pequeno centro habitado, e se refere atualmente à chamada 'Cidade Nova' construída fora dos muros da 'Cidade Antiga' (o paese). Freqüentemente o borgo é uma frazione distinta deste paese, e seu nome é o mesmo da cidade com a adição do termo Borgo antes ou depois; por exemplo, a parte baixa da cidade de Trevi é chamada de Borgo Trevi enquanto a parte baixa de Cerreto di Spoleto é Cerreto Borgo.

A palavra designa ou faz parte do nome de diversos locais por toda a Itália:

Comunas (comune)
Borgo a Mozzano - província de Lucca
Borgo d'Ale - província de Vercelli
Borgo di Terzo - província de Bérgamo
Borgo Pace - província de Pesaro e Urbino
Borgo Priolo - província de Pavia
Borgo San Dalmazzo - província de Cuneo
Borgo San Giacomo - província de Brescia
Borgo San Giovanni - província de Lodi
Borgo San Lorenzo - província de Florença
Borgo San Martino - província de Alessandria
Borgo San Siro - província de Pávia
Borgo Ticino - província de Novara
Borgo Tossignano - província de Bolonha
Borgo Val di Taro - província de Parma
Borgo Valsugana - província de Trento
Borgo Velino - província de Rieti
Borgo Vercelli - província de Vercelli
 Borgo (Alta Córsega) - département de Haute-Corse, na ilha da Córsega (França)

Regiões (rioni)
 Borgo (rione de Roma) - rione XIV da cidade de Roma
 Borgo Santa Lucia - rione histórico da cidade de Nápoles

Ver também
Ghetto - contração de borghetto, diminutivo de borgo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos